Хипас () је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Име Хипас значи „коњаник“.

Митологија 
 Хигин и Овидије га наводе као једног од ловаца на Калидонског вепра. Према Хигину, он је Еуритов син.
 Према Аполодору, отац Аргонаута Актора.
 Отац Наубола, као и Аргонаута Ифита и Астериона.
 Један од кентаура, који се борио против Лапита на Пиритојевој свадби. Убио га је Тезеј.
 Син Кеика, трахински принц, који је погинуо борећи се са Хераклом против Еурита.
 У Хомеровој „Илијади“, супруг нимфе Окироје и отац Харопа, Сока, Аписаона, Агелаја, Памона и Хипомедонта.
 У Хомеровој „Илијади“ такође и Хипсеноров и Демолеонов отац.
 Према Паусанији, Хипас је био становник града Флија на Пелопонезу и био је против постављања Регниданта за краља, али пошто је био у мањини, морао је да побегне на Самос. Његов син је био Еуфранор.
 Према Хигину, један од Пријамових синова.
 Тесалијац, учесник тројанског рата, кога је убио Агенор.
 Син Леукипе, једне од Минијада, кога су Минијаде раскомадале у наступу лудила. Убиство Хипаса се окајавало сваке године у Орхомену. Наиме, на гозби која се звала агрионија, што би значило „изазивање на свирепост“, окупљале су се жене које би једна другој постављале загонетке све док из храма не би дојурио свештеник бога Диониса и мачем убио прву која би му дошла „под руку“.
 Помиње се и Пелопов син са овим именом.

Извори 

Грчка митологија